Chier peut faire référence à :

Verbe 
 Chier est un verbe français, dans le registre vulgaire. Il signifie « déféquer ».

Titres 

 Fallait pas m'faire chier la veille, un album live du groupe Entre 2 caisses paru en 2000 ;
 J'irai chier dans ton vomi, un album studio du groupe de punk Métal urbain, paru en 2006 ;
 Qu'est-ce qu'on s'fait chier !, un album des Têtes Raides paru en 2003.

Toponyme 
 , un village de la commune de Târnova dans le comté d'Arad, Crişana en Roumanie.

Hydronyme 
 , un oued (fleuve) dans l'État de l'Unité au Soudan du Sud.

Architecture 
 , un barrage dans le comté de Jackson et l'état du Wisconsin aux États-Unis.

Voir aussi 
 la Chiers, une rivière franco-belgo-luxembourgeoise.